La Thai Premier League 2010 è la 14ª edizione del massimo campionato di calcio thailandese. La stagione è iniziata il 26 giugno 2010. Il Muangthong United Football Club era la squadra campione in carica.

Formula 
Le 16 squadre si affrontano in un girone di andata e ritorno per un totale di 30 partite.
Le ultime tre disputano uno spareggio per evitare la retrocessione in Thai Division 1, la serie B thailandese.

Squadre partecipanti

Classifica

Legenda:
      Campione della Thailandia e ammessa alla AFC Champions League 2011
      Ammessa alla Coppa dell'AFC 2011
      Retrocessa in Thai Division 1 League 2011

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Collegamenti esterni 

Calcio nel 2010
2010